Dhuseni peut faire référence à :
 Dhuseni, un village du Népal situé dans le district d'Ilam ;
 Dhuseni, un village du Népal situé dans le district de Lamjung ;
 Dhuseni Siwalaya, un village du Népal situé dans le district de Kavrepalanchok.